Armawir (armenisch , russisch ; alternative Transkription Armavir) steht für:
 Armawir (Provinz), eine Provinz in Armenien
 Armawir (Armenien), die Hauptstadt dieser Provinz
 Armawir (Russland), eine Großstadt in Russland

Siehe auch:
 FK Armawir, Fußballverein aus der südrussischen Stadt Armawir